Большие десантные корабли:

 Большие десантные корабли проекта 1171 
 Большие десантные корабли проекта 11711 
 Большие десантные корабли проекта 1174 
 Большие десантные корабли проекта 775